Захарьино — многозначный топоним в России:

Вологодская область 
 Захарьино — село в Вологодском районе;
 Захарьино — деревня в Вытегорском районе;
 Захарьино — село в Кирилловском районе;

Ивановская область 
 Захарьино — посёлок в Ивановском районе;
 Захарьино — посёлок в Фурмановском районе;

Москва 
 Захарьино — деревня в составе Москвы;

Московская область 
 Захарьино — деревня в Волоколамском районе;
 Захарьино — деревня в Можайском районе;
 Захарьино — деревня в Солнечногорском районе;
 Захарьино — деревня в Сергиево-Посадском районе;

Ненецкий автономный округ 
 Захарьино — озеро;

Новгородская область 
 Захарьино — село в Новгородском районе;

Рязанская область 
 Захарьино — деревня в Шацком районе.

Тверская область 
 Захарьино — деревня в Калининском районе (Бурашевское сельское поселение);
 Захарьино — деревня в Калининском районе (Каблуковское сельское поселение);
 Захарьино — посёлок в Рамешковском районе;
 Захарьино — посёлок в Кесовогорском районе.

Ярославская область 
 Захарьино — деревня в Даниловском районе.